Cabo Waite
Waite Hill

Desambiguações de topônimos